Ниже представлен список княжеских, королевских, императорских и иных монарших домов со всего мира. Названия правящих династий выделены жирным шрифтом, несуществующие в настоящее время государства выделены курсивом.

Азия

Америка

Африка

Европа

Океания

См. также 
 Монархия
 Монархизм
 Монархизм в Грузии
 Престолонаследие

Примечания

Ссылки 
 Theodore’s Royalty & Monarchy Site (на английском языке)

Королевские династии